Кахиани () — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Кахиани, Геннадий Автандилович (род. 1957) — советский футболист, вратарь.
 Екатерина (Эка) Кахиани (род. 1964) — грузинская певица и актриса.
 Кахиани, Имеда Владимирович (род. 1937) — актёр.
 Кахиани, Иосиф Георгиевич (1921—1992) — альпинист.
 Кахиани, Исидор Несторович (1904 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Кахиани, Кетеван Георгиевна (род. 1971) — немецкая шахматистка, международный мастер (1997).
 Кахиани, Михаил Иванович (1897—1937) — деятель ВКП(б).
 Кахиани, Николай Саулович (1882—1928) — анатом, хирург, профессор.